Pośrednia Polana – polana w Górach Choczańskich na Słowacji
 Pośrednia Polana – rówień w Dolinie Młynickiej na Słowacji